Ла Агвада има више значења:

 Ла Агвада (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Агвада (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Агвада (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Агвада (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику